Песма Евровизије 1980. било је 25. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 19. априла 1980. у Congresgebouw хали у Хагу у Холандији. Био је то четврти пут да је Холандија домаћин такмичења. Израел је одбио да организује такмичење другу годину заредом због недостатка финансија, али касније је Израел и одустао од такмичења због празника који се поклапао на дан такмичења. Након што су и емитери из Шпаније и Уједињеног Краљевства одбили домаћинство, холандска телевизија је преузела организацију. Водитељ такмичења је била Марлоус Флуитсма. Ирска је остварила своју другу победу освојивши 143 поена.

19 земаља је учествовало: дебитант на овом такмичењу је био Мароко, који је после овог учешћа одустао и више се никад није вратио на такмичење. Турска се вратила након одсуства 1979. године, док је Израел одустао због празника. Монако се повукао са такмичења и није вратио све до полуфинала 2004. године. Први пут су изведене песме на арапском и севернолапонском језику.

Резултати

Извођачи који су учествовали раније

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1980.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1980.